Bittersalz steht für:

 Bittersalz, andere Bezeichnung für Epsomit, Mineral
 Bittersalz, Trivialname von Magnesiumsulfat, Magnesiumsalz der Schwefelsäure